Dominic Stricker era il campione in carica ma non ha preso parte a questa edizione per superamento del limite d'età.

In finale Luca Van Assche ha sconfitto Arthur Fils con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Shang Juncheng (quarti di finale)
  Bruno Kuzuhara (terzo turno)
  Pedro Boscardin Dias (primo turno)
  Jack Pinnington Jones (primo turno)
  Giovanni Mpetshi Perricard (semifinale)
  Jérôme Kym (primo turno)
  Dali Blanch (primo turno)
  Daniel Rincón (quarti di finale)

  Sean Cuenin (semifinale)
  Alexander Bernard (primo turno)
  Pierre Yves Bailly (secondo turno)
  Mark Lajal (primo turno)
  Luca Van Assche (campione)
  Arthur Fils (finale)
  Samir Banerjee (primo turno)
  Viacheslav Bielinskyi (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Open di Francia 2021